Головня́, Головни́, Головня́-Остроже́цкие, Остроже́цкие () — княжеский род в Великом Княжестве Литовском герба собственного.

История рода 
Точное происхождение рода неизвестно. Классический специалист по генеалогии Юзеф Вольф считал их Рюриковичами — ветвью князей Турово-Пинских. Первым известным представителем рода был князь Дмитрий, который владел несколькими имениями на Волыни, в число которых входили Острожец, Косаров, Блищаны, Теремов, Войница, Перекалы (Луцкий повет), Окоствица и Вступка (Радомышльский повет). Он использовал прозвание «Головня», которое и дало название роду. 

Современный исследователь Ян Теговский считает этот род ветвью Гедиминовичей. Он отождествляет Дмитрия, родоначальника Головней, с Дмитрием Михайловичем Боброком Волынским.

После смерти Дмитрия его владения по неизвестной причине не был унаследованы его сыном Иваном.  Однако в 1446 году великий князь Свидригайло князю Ивану Дмитриевичу имения вернул. Внук Ивана, князь Пётр Михайлович Головня Острожецкий, в 1496 году пожалован поместьями, а в 1524—1531 был городничим трокским. Ему в 1528 году было разрешено построить в Острожце город, который получил Магдебургское право. В 1533 году Пётр получил свой герб, а также стал зваться князем Острожецким. Сын Петра, Фёдор в 1569 год стал литовским конюшим. 

Считается, что смертью в 1585 году князя Андрея Фёдоровича, сына Фёдора Петровича род угас, а владения унаследовал его жена, Анастасия. Однако существовал шляхетский род Головней, представители которого настаивали на происхождении от Петра Михайловича. Поскольку доказательств этого не существует, принято считать, что этот род имел самостоятельное происхождение.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 

 Князья Головня-Острожецкие 
 

Княжеские роды Литвы